CED, sigle composé des trois lettres C, E et D, peut faire référence à :
 Communauté européenne de défense ;
 Canal éducatif à la demande, un site philanthropique de vidéos éducatives ;
 Catalogue européen des déchets ;
 Corps expéditionnaire des Dardanelles ;
 Commission européenne du Danube ;
 Centre européen de distribution ;
 Centre d'études démographiques, un centre de recherche francophone en sociologie ;
 Centre européen de dermocosmétologie.

CED est un code qui peut faire référence à :
 , Australie-Méridionale, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Ced peut aussi faire référence à :
 Cédric, un prénom masculin ;
 Ced, le chanteur et guitariste du groupe Minimum Serious ;
 Ced (de son vrai nom Cédric Asna), un auteur de bandes dessinées.

Code IATA des aéroports